Alberto Ferrero peut désigner :
 Alberto Ferrero (1885-1969), général italien ;
 Alberto Ferrero (1944-), footballeur uruguayen ;
 Alberto Ferrero La Marmora (1789-1863), naturaliste et militaire italien.